Mantes-la-Jolie - Cherbourg